Questa pagina tratta la discografia di Evan Taubenfeld.

Welcome to The Blacklist Club 
Welcome to The Blacklist Club è il primo, e finora unico album di Evan Taubenfeld.

Tracklist 
 Pumpkin Pie
 Boy Meets Girl
 Story Of Me And You
 Matter Of Time
 It's Like That
 Razorblade Limeade
 Cheater of the year
 Evan Way
 Waiting
 Better Than You

Canzoni escluse dall'album 
 Merry Swiftmas
 My Apology
 Starbucks Girl
 Best Years Of Our Lives

Canzoni di The Blacklist Club 
 Fear
 SlowRocker
 Love/Hate
 Somethings go wrong
 So Suddenly
 Stubborn
 Starting over
 Weak Night's
 Feeling Beautiful

Videografia

Cheater of the year (2009) 
Il video mostra Evan mentre suona la batteria in alcune scene, e in altre con dei cartelli, con il testo della canzone. Il tutto è ambientato in un set bianco, dove Evan racconta una storia a una donna (della quale non si vede la faccia), che sta piangendo, e alla fine del video si vede un Evan più furioso con la ragazza per tutto quello che gli ha fatto passare. Il testo della canzone tratta di una ragazza che ingannò il suo fidanzato (Evan) e questp vuole terminare la relazione, ma la ragazza insiste che è stato tutto un "malinteso", ma lui sa che lei mente.

Boy Meets Girl (2009) 
Il video mostra Evanche gioco con la pittura mentre canta e scrive il testo della canzone, ma poi termina tingendo tutto il suo corpo. Questa canzone mostra quello che è stato l'amore nella vita di una persona e come questo amore è e sarà l'unico nella sua vita, per quanto lo si possa conoscere per poco tempo.

It's Like That (2009) 
Il video mostra Evan mentre cammina per una città, fino a quando arriva alla stazione e inizia a cantare. Quando scende dal treno, cammina per una strada con le pareti rovinate. Qui si vedono foto di Evan, e soprattutto foto di lui con altre persone, e alcune in cui sta cantando, alcune con Evan che lavora, seduto, con in mano bottoni, mentre scrive.

Merry Swiftmas (2009) 
Merry Swiftmas fue lanzado el 11 de diciembre del 2009. Empieza escribiendo una carta a Santa Claus donde explica que se ha portado bien en el año, y que aunque celebra Jánuka y no sabe como pedírselo, quiere una buena chica para los besos y abrazos, pero no una cabeza hueca que solo salga con retardados y solo quiere una rubia que le guste cantar, que no quiere a Megan Fox, Scarlett Johansson ni Amy Smart y que por favor le envíe a Taylor Swift. Le pide que cuando Santa vaya a dejarle su regalo, no pase a la cocina porque ya debe estar harto de tantas galletas, así que mejor le dejará la "Edición platino de Fearless". Además le dice que el sabrá cuidarla, así que Kayne West debe medir sus palabras para la próxima (refiriéndose al episodio de Kayne West en contra de Taylor Swift en unos premios). No quiere a Penélope Cruz o Lindsay Lohan y que prefiere a Jason Mraz a estar pegado a Cameron Diaz, sabe que van a encajar bien, ya que "Taylor Taubenfeld" suena bien y que tampoco quiere a Emma Stone, Angelina Jolie o a Britney Spears. El vídeo muestra a Evan tocando la guitarra y haciendo su vida diaria, al final del vídeo tocan la puerta y es Taylor Swift.

Pumpkin Pie (2010) 
El video musical del sencillo fue lanzado el día 22 de julio del 2010, el video fue estrenado en la página oficial de MTV Buzz Worthy el cual sólo estuvo disponible para unos pocos países, entre ellos Estados Unidos, ese mismo día a la media noche, el video estuvo disponible para el resto del mundo en el canal oficial de Evan en YouTube. En el vídeo Evan ingresa a su Twitter y ve algunos mensajes, luego aparece caminando en la calle y denuevo revisa su twitter, mientras que en la calle cruz mirada con una chica, y escribe en su twitter "muchos sabores quiero probar", para luego aparecer en un cuarto oscuro y en seguida su twitter está lleno de mensajes de "21Jayme" y dos mensajes de "Katie_Is_A_Riot", se acerca a la foto de Katie, y se ambiente en una fiesta, donde Evan la ve coqueteando con Stacy, y se va. Luego se le ve en la fiesta con Donna y escribe otra vez en twitter, mientras ve fotos de la fiesta y de las chicas, después se le ve en un sofá acostado, y se levanta, ve a Donna durmiendo con un chico y escribe en twitter "Que carajo", y Donna le responde que es su "mejor amigo". Evan bloquea a Donna y sigue cantando, después escribe que se estrenó su vídeo Pumpkin Pie se estrenó en su página, mientras el ve el mismo y muchas personas lo felicitan por el vídeo. Se ve a Evan cantando y tocando la guitarra en blanco y negro, mientras sigue recibiendo felicitaciones por el vídeo en twitter y hace un solo de guitarra, al final se le ve en la playa mirando en el horizonte a una chica, va donde ella, se abrazan, juega y se van juntos. Publica en twitter su relación, Avril Lavigne lo felicita, el pone una foto con la chica y escribe "Creo que me estoy enamorando...", viene ella y lo saca del computador. La canción trata de que él había tenido muchas chicas fácilmente, pero que ahora quiere sentar cabeza y tener una chica para siempre, la que encuentra al final de todo.5

Taubenfeld, Evan